La Prva savezna liga FNRJ 1947-1948, conosciuta semplicemente come Prva liga 1947-1948, fu la 19ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la seconda dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo primo titolo.

Storia
Anche in questa stagione le squadre favorite al titolo furono quelle di Belgrado e di Zagabria. Il torneo fu notevolmente smagrito rispetto alla precedente edizione, e comprendeva come nuova partecipante solo il Sarajevo. La vittoria andò abbastanza nettamente nella capitale della Croazia, mentre in zona retrocessione affondarono i giovani macedoni del , i serbi dello Spartak Subotica, e le suddette matricole bosniache.

Capocannoniere del torneo fu per la seconda volta consecutiva Franjo Wölfl (), con 22 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia
  Partecipa agli spareggi
      Retrocessa in Druga Liga 1948-1949

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.

Classifica marcatori

Spareggio 
La terz'ultima della Prva liga () viene sfidata dalla terza classificata della Druga liga ().

 Naša krila promosso in Prva liga
 Vardar retrocede in Druga liga

Risultati 

Fonte: sportnet.rtl.hr

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1947-1948
Kup Maršala Tita 1947
Kup Maršala Tita 1948

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1945-1949 su historical-lineups
  Stagione 1947-1948 su HRnogomet
  Le stagioni 1944-1955 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1945-1950 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
  Stagione 1947-1948 su RSSSF

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
1947
Campionato jugoslavo di calcio